Charleville kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Charleville (ort i Australien), Queensland, Murweh,

Frankrike 

 Charleville-sous-Bois – fransk kommun i departementet Moselle, 
 Charleville-Mézières – fransk kommun i departementet Ardennes 
 Charleville, Marne – fransk kommun i departementet Marne,

Irland 

 Charleville, Irland – irländsk stad i grevskapet Cork 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar